Ujazdówek peut faire référence à:

Toponymie
en 
 Ujazdówek est un village de la voïvodie de Łódź
 Ujazdówek est un village de la voïvodie de Mazovie